Клип:
 Видеоклип
 Музыкальный видеоклип
 Клип (река)
 Клип (фильм)